Sanawbar Nazirqulowna Tagajewa (, , Sanawbar Nazirkulowna Tagajewa; * 25. Dezember 1978 in Duschanbe) ist eine russische Juristin und Hochschullehrerin tadschikischer Herkunft.

Werdegang 
Nach dem Abschluss der Russisch-Tadschikischen (Slawischen) Universität im Jahre 2001 arbeitete Sanawbar Tagajewa ein Jahr am Staatlichen Institut der Künste in Duschanbe. 2003 kam sie wieder in die Russisch-Tadschikische (Slawische) Universität zurück und begann als Lehrerin am Lehrstuhl für Zivilrecht zu arbeiten. 2012 wurde sie dort Dozentin, anschließend Inhaberin des Lehrstuhls für Völkerrecht. 2015 wurde Tagajewa zum Doktor der Rechtswissenschaften (vergleichbar der Habilitation) promoviert. Derzeit unterrichtet sie an der Russischen Staatlichen Universität der Justiz in Simferopol.

Werke (Auswahl) 
 Тагаева, Санавбар Назиркуловна. К правовой природе Lex Mercatoria [Текст] / С. Н. Тагаева // Международное публичное и частное право. - 2017. - № 3 (96). - С. 30-33.
 Тагаева, Санавбар Назиркуловна. К сущности семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан [Текст] / С. Н. Тагаева // Право и политика. - 2016. - № 11. - С. 1406-1413. - Библиогр.: с. 1411-1413 . - ISSN 1811-9018
 Тагаева, Санавбар Назиркуловна. Проблемы выбора международным коммерческим арбитражем в качестве применимого права lex mercatoria и торговых обычаев в Республике Таджикистан [Текст] / С. Н. Тагаева // Международное публичное и частное право. - 2016. - № 3 (90). - С. 17-20. - Библиогр.: с. 20 (10 назв.).

Literatur über Sanawbar Tagajewa 
 Российско-Таджикский (Славянский) университет:вчера, сегодня, завтра. 1996–2016. – Душанбе, 2016.

Einzelnachweise 

Recht (Russland)
Recht (Tadschikistan)
Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Geboren 1978
Frau